Талая Петруниха — река в России, протекает в Красновишерском районе Пермского края. Устье реки находится в 7 км по левому берегу реки Петруниха. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки на холмах Полюдова Кряжа в 22 км к северу от Красновишерска. Исток находится близ границы Красновишерского и Чердынского районов. Река течёт на юг среди холмов, покрытых елово-берёзовой тайгой. Впадает в Петруниху севернее горы Полюдов Камень.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100004884
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100488
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Красновишерского района
Бассейн Вишеры (приток Камы)